Сиваки — топоним:

Белоруссия 

 Сиваки — до 1948 года название деревни Калинино в Лельчицком районе Гомельской области.

Россия 
 Сиваки — посёлок городского типа в Магдагачинском районе Амурской области.
Сиваки — железнодорожная станция Свободненского региона Забайкальской железной дороги.
 Сиваки — река в Амурской области России, правый приток Тыгды.